С 8 по 18 февраля 2007 года в Сальвадоре состоялся 9-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. Сальвадор принимал этот турнир во второй раз. Как и в предыдущем розыгрыше отборочный турнир не проводился, все 7 сборных участвовали в финальной части турнира. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2007.

В Сальвадор UNCAF решила впервые пригласить гостей, уже было достигнуто соглашение с двумя странами ( и ), однако этого так и не случилось, в турнире участвовали только 7 стран, входящих в UNCAF.

Стадион

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

, , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2007.

Лучшие бомбардиры 

4 мяча
 Уильмер Веласкес

3 мяча
 Eliseo Quintanilla
 Emilio Palacios
 Saul Martinez
 Rolando Fonseca

2 мяча
 Deon Mccauley
 Samuel Wilson

Примечания

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

2007
Спорт в Сальвадоре в 2007 году
2007 год в футболе